Чона
Фамилия
 Чона, Менза (1930—2001) — политический, государственный и дипломатический деятель Замбии, вице-президент Замбии, премьер-министр Замбии.

Топоним
 Чона — река в Восточной Сибири, правый приток Вилюя.